Rävasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rävasjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Rävasjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Rävsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn